Muziek
 Out There (Rick Wakeman), een album uit 2003 van de Britse muzikant Rick Wakeman
 Out There (Betty Carter), een album uit 1958 van de Amerikaanse jazzzangeres Betty Carter
 Out There (Eric Dolphy), een album uit 1960 van de Amerikaanse jazzmuzikant Eric Dolphy
 Out There (Love), een album uit 1988 van de Amerikaanse rockband Love
 Out There (Eleanor McEvoy), een album uit 2006 van de Ierse zangeres Eleanor McEvoy
 Out There (tour), een concerttournee van de Britse zanger Paul McCartney 
Film/televisie
 Out There (1976), een Amerikaanse film uit 1976
 Out There (1995), een Amerikaanse televisiefilm uit 1995
 Out There (1997), een Amerikaanse televisiefilm uit 1997
 Out There (2006), een Amerikaanse film uit 2006
 Out There (televisieserie uit 2003), een Australische 26-delige televisieserie uit 2003
 Out There (televisieserie uit 1951), een Amerikaanse 12-delige televisieserie uit 1951
 Out There (televisieserie uit 2013), een Amerikaanse 10-delige televisieserie uit 2013
 Stephen Fry: Out There, een tweedelige televisiedocumentaire uit 2013 van Stephen Fry
Anders
 Out There (videospel), een avonturenspel uit 2014